Sigel Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sigel Township (Illinois)
 Sigel Township (Michigan)
 Sigel Township (Minnesota)